Donji Dolac, naselje u sastavu Grada Omiša
Donji Dolac je prijašnji naziv za Primorski Dolac, Kaštela
Donji Dolac (Sarajevo Novo, BiH)